Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1949-1950 a vu la victoire du FC Cantonal Neuchâtel.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Cantonal Neuchâtel et le BSC Young Boys sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Winterthur et le FC Concordia Bâle rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Saint-Gall et le FC Berne sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Thoune et le SC Brühl sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1949
Sport en Suisse en 1950